

Patronyme 

 Edouard Jeanmaire (1855-1916), peintre et graveur neuchâtelois.
 Eugène Jeanmaire (1808-1886), est un homme politique français.
Henri Jeanmaire (1884-1960), historien, spécialiste de l'histoire grecque antique.
 Jean-Louis Jeanmaire (1910-1992), fut un militaire suisse.
 Zizi Jeanmaire (1924-2020), est une danseuse de ballet, chanteuse, meneuse de revue et actrice française.
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien
Patronyme franc-comtois